Bigpoint GmbH — европейская компания, разработчик браузерных онлайн игр с штаб-квартирой в Гамбурге (Германия) и офисом в Нью-Йорке (США).
Компания работает в Германии, США, Франции, Италии, Испании, Великобритании, Турции, Польше и России.

История 
В 2002 году компания была основана Хайко Хуберцем как m.wire GmbH в Гамбурге, втором по величине городе Германии. Первой игрой Bigpoint была Icefighter, симулятор игры в хоккей. До конца 2004 года были запущены другие игры: «F1Manager» и «Fussballmanager». В 2005 году компания была переименована в e-sport GmbH. В 2006 году братья Самвер из European Founders Fund и в начале 2007 года компания United Internet инвестировали в компанию. Компания быстро расширилась, в 2006 году компания достигла отметки в один миллион зарегистрированных пользователей. К 2007 году на Bigpoint было запущено 22 браузерные игры.

В июне 2008 года General Electric и NBC Universal вместе с европейской группой прямых инвестиций GMT Communications Partners выкупили 70 процентов акций Bigpoint, оставив оставшиеся 30 процентов акций под контролем Хайко Хуберца.

К 2009 году Bigpoint достигла более 100 миллионов пользователей и имела доход более 50 миллионов евро.

26 апреля 2011 года TA Associates и Summit Partners инвестировали 350 миллионов долларов в Bigpoint, чтобы стать мажоритарными акционерами. Предыдущие акционеры продали свои доли в этой сделке.

В мае 2011 года в Bigpoint работало более 800 сотрудников по всему миру.

23 октября 2012 года Bigpoint уволила 120 сотрудников. В то же время Хайко Хубертс ушёл с поста генерального директора.

В марте 2016 года разработчик был приобретен компанией Youzu Interactive (GTArcade).

Игры, опубликованные компанией 

 Icefighter
 Fussballmanager
 Gangs of Crime (известна как Mafia 1930)
 Gladiatoren
 Managergames Hockey
 Managergames Soccer
 Seafight
 Land of Destruction
 DarkOrbit
 Chaoscars

 SpeedCars
 SpeedSpace
 The Pimps
 ActionLeague
 Damoria
 K.O. Champs
 Gladius II
 SpaceInvasion
 War of Titans
 BeBees
 Parsec

 Deepolis
 XBlaster
 Hellblades
 ZooMumba
 Battlestar Galactica Online
 SkyRama
 PonyRama
 RamaCity
 AquaRama
 FantasyRama
 Drakensang Online
 Kultan - The World Beyond
 The Mummy Online
 Universal Monsters Online
 Supremacy 1914
 Rising Cities

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт компании в России
 Официальный веб-сайт компании

Компании Германии